Li Csie (1955) kínai kézilabdázónő, olimpikon
 Li Csie (1973) kínai futócéllövő, olimpikon
 Li Csie (1979) kínai labdarúgónő, olimpikon
 Li Csie (1979) olimpiai ezüstérmes kínai sportlövő (légpuska)
 Li Csie (1983) kínai úszónő, olimpikon

Lásd még 
 Jie Li (1984) háromszoros Európa-bajnok, kínai származású holland asztaliteniszezőnő, olimpikon